Макаровский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Макаровский, Борис Дмитриевич — советский военно-морской деятель, начальник отдела проводной связи научно-исследовательского морского института связи.
 Макаровский, Михаил Аронович (1893—1918) — российский революционер и общественный деятель, председатель первого Азовского Совета рабочих и солдатских депутатов.
 Макаровский, Михаил Михайлович (1783—1846) — малорусский писатель.
 Макаровский, Моисей Григорьевич (1899—1938) — советский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Макаровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Макаровский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Макаровский — посёлок в Никольском районе Вологодской области.
 Макаровский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Макаровский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Макаровский — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Макаровский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.

См. также 
 Макаровский район
 Макаровский городской округ
 Макаровская
 Новомакаровский